Приз женской НБА за лидерство в сообществе () — ежегодная награда, вручаемая лучшему игроку женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА), который вдохновляет свою команду на победу, отражает лидерские качества, спортивный дух, благотворительные усилия и любовь к игре, она была учреждена в сезоне 2008 года, а её первой обладательницей стала Тамика Кэтчингс из команды «Индиана Фивер». Эта премия также известная как Награда имени Дон Стэйли, она была так названа в честь Дон Стэйли, которая во время своей спортивной карьеры демонстрировала все эти качества на баскетбольной площадке. Действующим обладателем этого приза является Натали Ачонва из клуба «Индиана Фивер».

Лишь два игрока, Тамика Кэтчингс и Елена Делле Донн получали эту награду по два раза. Чаще других обладателями этого трофея становились баскетболистки команд «Коннектикут Сан» и «Индиана Фивер» (по 3 раза), а клубов «Чикаго Скай» и «Вашингтон Мистикс» (по 2 раза).

Легенда к списку

Победители

Примечания

Ссылки 
 

Награды женской НБА